2 miejscowości w Polsce:
 Trzebaw – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Stęszew
 Trzebaw – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów